French Open-mesterskabet i herresingle 2015 var den 114. herresingleturnering ved French Open i tennis.

Mesterskabet blev vundet af Stan Wawrinka, som dermed vandt sin først French Open-titel og den anden grand slam-titel i karrieren. I finalen besejrede schweizeren Novak Djokovic med 4-6, 6-4, 6-3, 6-4, og serberen tabte dermed French Open-finalen i herresingle for tredje gang, hvilket samtidig betød at Wawrinka forhinderede Djokovic at opnå en "career grand slam".

Det var kun anden gang siden 2004 at mesterskabet ikke blev vundet af Rafael Nadal. Den forsvarende mester blev slået ud i kvartfinalen af Novak Djokovic i hans blot andet nederlag i 11 French Opens.

Hovedturnering

Spillere 
Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere. Heraf havde 104 spillere kvalificeret sig i kraft af deres ranglisteplacering seks uger før turneringen, seksten spillere havde spillet sig gennem kvalifikationen (Q), mens otte spillere havde modtaget et wildcard (WC).

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første til tredje runde

Se også 
 French Open-mesterskabet i damesingle 2015
 French Open-mesterskabet i herredouble 2015
 French Open-mesterskabet i damedouble 2015
 French Open-mesterskabet i mixed double 2015

Kilder / eksterne henvisninger 
 French Open

Noter 

Herresingle 2015
2015